Радзимовський (Радзимовська)— прізвище польського походження, поширене у Польщі й зараз. Ймовірно, пов'язане з топонімом Радзимін.
 Радзимовський Іван Васильович (1881–?) — випускник Київського університету, викладач історії та географії, директор 6-ї Київської гімназії; чоловік В. В. Радзимовської.
 Радзимовська Валентина Василівна (1886—1953) — український біолог (фізіолог і біохімік ) та громадський діяч; професор, доктор фізіологічних і медичних наук.
 Радзимовський Євген Іванович (1905—1975) — український та американський науковець, фахівець з інженерної механіки; син біолога В. В. Радзимовської.
 Радзимовська Ольга Іванівна (у заміжжі Радзимовська-Прозерська; 1905 — ?) — доктор медицини, донька біолога В. В. Радзимовської, похресниця Д. І. Донцова. .
 Радзимовський Дмитро Олександрович (1903—1985) — український гідробіолог–ботанік. Випускник Київського інституту народної освіти, учень академіка М. Г. Холодного, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України.
 Радзимовський Віталій Дмитрович — український зоолог, старший науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, дослідник гіллястовусих ракоподібних та акваріуміст.
 Радзимовська (Балінська) Єлизавета Василівна — київська вчителька біології, мати Б. І. Балинського, українського та південноафриканського ембріолога й ентомолога.
 Радзимовський Валеріан Васильович (1864—1919) — правник, випускник Київського університету, з 1908 року — мировий суддя у Києвському окрузі, член Помісного собору Російської православної церкви (1917—1918), юрисконсульт при Обер-прокурорі. Розстріляний більшовиками у Києві.
 Радзимовський Іоанн — протоієрей, організатор будівництва першої в Звенигородці (Черкаська область) кам'яної церкви.
 Радзимовський Петро Едуардович — вчитель Роменської жіночої гімназії.
 Радзимовський Броніслав Казимирович — фахівець у галузі інформаційної безпеки і передавання даних, автор низки наукових робіт (Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова).
 Радзимовська Наталія Олександрівна — російський мистецтвознавець, старший науковий співробітник Третьяковської галереї. 
 Каміл Радзимовський (Kamil Radzimowski) — польський композитор та музикант, віртуоз гри на армянському дудуку.

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
 Прізвища